Judas Makkabeüs of de Makkabeeër was een belangrijk leider in de Makkabese opstand tegen de Seleucidische overheersing. Hij maakte deel uit van de familie van de Hasmoneeën.
De Makkabese opstand was in 167 v.Chr. geïnitieerd door zijn vader Mattatias. Nadat Mattatias in 165 v.Chr. overleed, nam Judas het leiderschap van de opstand over. Onder Judas' leiderschap groeide de opstand uit tot een ware guerrillastrijd.

Judas' belangrijkste wapenfeit was de verovering en reiniging van de tempel in 164 v.Chr., een gebeurtenis die nog jaarlijks in het Chanoeka-feest wordt herdacht. Bovendien breidde door zijn toedoen het gebied van het Joodse land zich steeds verder uit.
Uiteindelijk heeft Judas het einde van de Makkabese opstand niet meer meegemaakt. In 160 v.Chr. sneuvelde hij in een veldslag tegen de Seleucidische troepen.

Na Judas' dood werd de leiding van de opstand overgenomen door zijn broer Jonathan Makkabeüs.

Stamboom 

Koning van Judea
Hasmoneeën
Persoon in de 2e eeuw v.Chr.